|-
|(49001)||1998 QZ54|| align=right|14,2|| align=right|2,447|| align=right|0,113|| align=right|6,12|| align=right|3,827||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49002)||1998 QX57|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,131|| align=right|3,37|| align=right|3,645||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49003)||1998 QC58|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|1,03|| align=right|3,700||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49004)||1998 QK61|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,036|| align=right|6,83|| align=right|3,456||MBA||26. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49005)||1998 QN62|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,062|| align=right|6,58|| align=right|3,513||MBA||27. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49006)||1998 QL63|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,071|| align=right|3,83|| align=right|4,138||MBA||31. avgust 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(49007)||1998 QF67|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,107|| align=right|11,54|| align=right|4,174||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49008)||1998 QY68|| align=right|14,9|| align=right|2,436|| align=right|0,127|| align=right|6,72|| align=right|3,801||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49009)||1998 QZ68|| align=right|14,4|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|5,55|| align=right|3,704||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49010)||1998 QF72|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,188|| align=right|13,90|| align=right|4,105||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49011)||1998 QQ72|| align=right|14,3|| align=right|2,534|| align=right|0,025|| align=right|14,41|| align=right|4,033||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49012)||1998 QR72|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,113|| align=right|6,08|| align=right|3,605||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49013)||1998 QW73|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,286|| align=right|12,83|| align=right|4,232||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49014)||1998 QQ74|| align=right|14,7|| align=right|2,372|| align=right|0,074|| align=right|12,14|| align=right|3,653||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49015)||1998 QG75|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,135|| align=right|5,62|| align=right|3,597||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49016)||1998 QJ77|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,185|| align=right|11,34|| align=right|3,631||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49017)||1998 QN77|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,129|| align=right|9,91|| align=right|3,760||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49018)||1998 QY84|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,116|| align=right|6,11|| align=right|3,699||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49019)||1998 QF85|| align=right|13,2|| align=right|2,564|| align=right|0,052|| align=right|13,92|| align=right|4,104||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49020)||1998 QP86|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,125|| align=right|6,01|| align=right|3,614||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49021)||1998 QL89|| align=right|14,5|| align=right|2,597|| align=right|0,243|| align=right|12,65|| align=right|4,183||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49022)||1998 QV91|| align=right|15,0|| align=right|2,377|| align=right|0,211|| align=right|2,27|| align=right|3,663||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49023)||1998 QQ93|| align=right|13,0|| align=right|2,604|| align=right|0,154|| align=right|12,99|| align=right|4,202||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49024)||1998 QX95|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,128|| align=right|7,78|| align=right|3,702||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49025)||1998 QL96|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,272|| align=right|7,62|| align=right|3,764||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49026)||1998 QW98|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,221|| align=right|2,50|| align=right|3,692||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49027)||1998 QA99|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|4,99|| align=right|3,574||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49028)||1998 QM99|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,299|| align=right|7,84|| align=right|3,761||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49029)||1998 QN102|| align=right|14,7|| align=right|2,427|| align=right|0,151|| align=right|3,49|| align=right|3,781||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49030)||1998 QL103|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,060|| align=right|4,38|| align=right|3,236||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49031)||1998 QT103|| align=right|14,8|| align=right|2,484|| align=right|0,162|| align=right|9,51|| align=right|3,914||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49032)||1998 QS104|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,127|| align=right|7,15|| align=right|3,714||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49033)||1998 QL105|| align=right|14,6|| align=right|2,230|| align=right|0,105|| align=right|5,01|| align=right|3,330||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49034)||1998 QS105|| align=right|15,1|| align=right|2,519|| align=right|0,139|| align=right|5,74|| align=right|3,997||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49035)||1998 QX106|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,197|| align=right|7,23|| align=right|3,501||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|49036 Pelion||1998 QM107|| align=right|10,4|| align=right|19,97|| align=right|0,137|| align=right|9,37|| align=right|89,3||CNT||21. avgust 1998||Mauna Kea||R. J. Whiteley; D. J. Tholen
|-
|(49037)||1998 QV107|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,198|| align=right|3,08|| align=right|3,753||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49038)||1998 QY109|| align=right|15,0|| align=right|2,447|| align=right|0,255|| align=right|4,42|| align=right|3,827||MBA||23. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49039)||1998 RH|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,058|| align=right|7,42|| align=right|3,601||MBA||1. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(49040)||1998 RO|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,100|| align=right|4,86|| align=right|3,737||MBA||9. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49041)||1998 RW|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,141|| align=right|5,86|| align=right|3,828||MBA||12. september 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(49042)||1998 RD2|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,147|| align=right|3,01|| align=right|3,657||MBA||12. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(49043)||1998 RG4|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,220|| align=right|24,32|| align=right|3,569||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49044)||1998 RL15|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,138|| align=right|0,74|| align=right|3,693||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49045)||1998 RC17|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,206|| align=right|2,15|| align=right|3,675||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49046)||1998 RV18|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,170|| align=right|2,99|| align=right|3,708||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49047)||1998 RK20|| align=right|16,3|| align=right|2,362|| align=right|0,118|| align=right|7,16|| align=right|3,630||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49048)||1998 RZ21|| align=right|15,3|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|5,34|| align=right|3,569||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49049)||1998 RF25|| align=right|16,0|| align=right|2,442|| align=right|0,192|| align=right|2,75|| align=right|3,816||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49050)||1998 RL26|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,226|| align=right|4,41|| align=right|3,800||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49051)||1998 RW27|| align=right|16,2|| align=right|2,477|| align=right|0,149|| align=right|5,62|| align=right|3,899||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49052)||1998 RV32|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,121|| align=right|10,73|| align=right|4,055||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49053)||1998 RY33|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,186|| align=right|4,70|| align=right|3,470||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49054)||1998 RQ34|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,148|| align=right|9,76|| align=right|3,642||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49055)||1998 RQ35|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,173|| align=right|1,25|| align=right|3,704||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49056)||1998 RZ39|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,143|| align=right|6,23|| align=right|3,568||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49057)||1998 RZ41|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,153|| align=right|13,00|| align=right|4,082||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49058)||1998 RQ42|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,128|| align=right|4,36|| align=right|3,448||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49059)||1998 RP44|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,064|| align=right|8,26|| align=right|3,683||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49060)||1998 RJ46|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,183|| align=right|7,15|| align=right|4,594||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49061)||1998 RF47|| align=right|15,2|| align=right|2,434|| align=right|0,107|| align=right|5,60|| align=right|3,797||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49062)||1998 RR47|| align=right|15,4|| align=right|2,400|| align=right|0,140|| align=right|5,35|| align=right|3,719||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49063)||1998 RN48|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,043|| align=right|1,79|| align=right|4,073||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49064)||1998 RV49|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,093|| align=right|3,45|| align=right|3,674||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49065)||1998 RE50|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,127|| align=right|4,42|| align=right|4,083||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49066)||1998 RN53|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,082|| align=right|3,04|| align=right|4,187||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49067)||1998 RP53|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|7,34|| align=right|3,685||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49068)||1998 RF54|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,241|| align=right|5,45|| align=right|4,349||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49069)||1998 RM54|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,041|| align=right|3,87|| align=right|3,540||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49070)||1998 RV54|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,085|| align=right|6,30|| align=right|3,781||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49071)||1998 RQ56|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,068|| align=right|6,70|| align=right|3,666||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49072)||1998 RY57|| align=right|15,0|| align=right|2,391|| align=right|0,032|| align=right|1,90|| align=right|3,697||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49073)||1998 RA58|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,179|| align=right|2,51|| align=right|3,627||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49074)||1998 RE58|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,240|| align=right|4,38|| align=right|3,680||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49075)||1998 RJ58|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,244|| align=right|1,85|| align=right|3,547||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49076)||1998 RB59|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,126|| align=right|2,91|| align=right|4,011||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49077)||1998 RT59|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,106|| align=right|4,47|| align=right|3,639||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49078)||1998 RX59|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,103|| align=right|5,64|| align=right|3,563||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49079)||1998 RJ62|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,199|| align=right|6,14|| align=right|4,085||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49080)||1998 RP63|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,126|| align=right|7,41|| align=right|3,500||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49081)||1998 RA64|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,116|| align=right|3,34|| align=right|3,776||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49082)||1998 RB64|| align=right|14,1|| align=right|2,715|| align=right|0,133|| align=right|12,46|| align=right|4,474||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49083)||1998 RS64|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,054|| align=right|15,38|| align=right|4,157||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49084)||1998 RU65|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,190|| align=right|1,61|| align=right|3,718||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49085)||1998 RO67|| align=right|14,9|| align=right|2,347|| align=right|0,105|| align=right|6,32|| align=right|3,594||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49086)||1998 RB68|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,159|| align=right|4,39|| align=right|4,304||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49087)||1998 RC68|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,087|| align=right|2,02|| align=right|3,588||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49088)||1998 RS68|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,102|| align=right|9,16|| align=right|3,522||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49089)||1998 RR69|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,183|| align=right|2,84|| align=right|3,677||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49090)||1998 RV69|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,179|| align=right|2,83|| align=right|3,667||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49091)||1998 RZ70|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,166|| align=right|4,61|| align=right|3,619||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49092)||1998 RK71|| align=right|15,0|| align=right|2,230|| align=right|0,060|| align=right|6,10|| align=right|3,329||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49093)||1998 RG72|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,118|| align=right|7,46|| align=right|4,155||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49094)||1998 RQ72|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,195|| align=right|2,63|| align=right|3,680||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49095)||1998 RT72|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,227|| align=right|2,56|| align=right|3,627||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49096)||1998 RL73|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,084|| align=right|2,19|| align=right|4,061||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49097)||1998 RU73|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,130|| align=right|6,68|| align=right|3,767||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49098)||1998 RZ73|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,227|| align=right|11,89|| align=right|4,377||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49099)||1998 RB74|| align=right|13,7|| align=right|2,624|| align=right|0,110|| align=right|7,16|| align=right|4,249||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49100)||1998 RT74|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,111|| align=right|1,81|| align=right|3,785||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49101)||1998 RE76|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,676||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49102)||1998 RQ76|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,213|| align=right|3,29|| align=right|3,671||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49103)||1998 RE78|| align=right|15,7|| align=right|2,411|| align=right|0,204|| align=right|3,47|| align=right|3,743||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49104)||1998 RC79|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,188|| align=right|5,11|| align=right|3,773||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49105)||1998 RT79|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,201|| align=right|3,00|| align=right|3,623||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49106)||1998 SY|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,149|| align=right|4,52|| align=right|4,197||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49107)||1998 SG1|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,191|| align=right|2,26|| align=right|4,136||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49108)||1998 SQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,198|| align=right|5,84|| align=right|4,074||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|49109 Agnesraab||1998 SO2|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,172|| align=right|14,27|| align=right|4,096||MBA||18. september 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(49110)||1998 SU2|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,040|| align=right|1,70|| align=right|4,385||MBA||16. september 1998||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(49111)||1998 SE6|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,078|| align=right|4,69|| align=right|3,753||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49112)||1998 SF6|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,137|| align=right|2,68|| align=right|3,745||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49113)||1998 SK7|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,142|| align=right|3,27|| align=right|3,736||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49114)||1998 ST7|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,168|| align=right|2,17|| align=right|3,753||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49115)||1998 SL9|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,143|| align=right|1,72|| align=right|4,072||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49116)||1998 SX9|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,321|| align=right|6,04|| align=right|4,184||MBA||18. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49117)||1998 SC10|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,135|| align=right|9,32|| align=right|4,639||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49118)||1998 SL10|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,119|| align=right|13,14|| align=right|4,529||MBA||19. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49119)||1998 SX11|| align=right|16,0|| align=right|2,421|| align=right|0,058|| align=right|7,43|| align=right|3,767||MBA||19. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(49120)||1998 SJ12|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,177|| align=right|2,03|| align=right|3,646||MBA||17. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49121)||1998 SL14|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,194|| align=right|5,52|| align=right|3,596||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49122)||1998 SR14|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,149|| align=right|5,48|| align=right|3,791||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49123)||1998 SX16|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,052|| align=right|5,09|| align=right|3,636||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49124)||1998 SF17|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,190|| align=right|2,16|| align=right|3,780||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49125)||1998 SB22|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,057|| align=right|6,01|| align=right|3,636||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49126)||1998 SF22|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,180|| align=right|3,36|| align=right|3,628||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49127)||1998 ST22|| align=right|14,0|| align=right|2,616|| align=right|0,191|| align=right|14,42|| align=right|4,229||MBA||24. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49128)||1998 SD23|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|4,101||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49129)||1998 SW23|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,040|| align=right|7,73|| align=right|3,683||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49130)||1998 SQ24|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,151|| align=right|6,40|| align=right|4,070||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49131)||1998 SV24|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,148|| align=right|4,38|| align=right|4,113||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49132)||1998 SW24|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,032|| align=right|7,08|| align=right|3,743||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49133)||1998 SC25|| align=right|14,9|| align=right|2,232|| align=right|0,088|| align=right|6,38|| align=right|3,334||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49134)||1998 SF27|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,153|| align=right|1,58|| align=right|3,763||MBA||18. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49135)||1998 SP28|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,030|| align=right|8,03|| align=right|4,569||MBA||17. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49136)||1998 SY33|| align=right|15,3|| align=right|2,685|| align=right|0,265|| align=right|13,75|| align=right|4,399||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49137)||1998 SC35|| align=right|14,8|| align=right|2,571|| align=right|0,270|| align=right|29,07|| align=right|4,122||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49138)||1998 SV36|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,171|| align=right|2,96|| align=right|3,708||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49139)||1998 SF37|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,146|| align=right|5,05|| align=right|3,764||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49140)||1998 SU40|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,093|| align=right|1,33|| align=right|3,798||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49141)||1998 SM41|| align=right|14,4|| align=right|2,456|| align=right|0,191|| align=right|9,96|| align=right|3,848||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49142)||1998 SQ42|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,152|| align=right|4,13|| align=right|3,776||MBA||23. september 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(49143)||1998 SK43|| align=right|14,9|| align=right|2,390|| align=right|0,048|| align=right|7,85|| align=right|3,695||MBA||23. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49144)||1998 SB46|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,246|| align=right|6,25|| align=right|3,726||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49145)||1998 SD46|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,075|| align=right|1,72|| align=right|3,756||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49146)||1998 SN48|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,191|| align=right|1,64|| align=right|4,244||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49147)||1998 SR48|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,232|| align=right|4,16|| align=right|4,143||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49148)||1998 SB49|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,124|| align=right|3,37|| align=right|3,712||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49149)||1998 SD49|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,207|| align=right|2,95|| align=right|3,756||MBA||24. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(49150)||1998 SO50|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,171|| align=right|4,87|| align=right|3,672||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49151)||1998 SM51|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,087|| align=right|11,39|| align=right|4,550||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49152)||1998 SQ52|| align=right|14,9|| align=right|2,391|| align=right|0,060|| align=right|5,59|| align=right|3,696||MBA||29. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49153)||1998 ST52|| align=right|15,0|| align=right|2,532|| align=right|0,182|| align=right|3,61|| align=right|4,028||MBA||30. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49154)||1998 SM53|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,179|| align=right|7,73|| align=right|3,770||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49155)||1998 SZ53|| align=right|14,6|| align=right|2,333|| align=right|0,124|| align=right|3,77|| align=right|3,562||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49156)||1998 SN54|| align=right|13,9|| align=right|2,330|| align=right|0,052|| align=right|6,75|| align=right|3,556||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49157)||1998 SQ54|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,178|| align=right|2,40|| align=right|3,852||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49158)||1998 SB55|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,212|| align=right|1,95|| align=right|3,659||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49159)||1998 SK55|| align=right|16,4|| align=right|2,457|| align=right|0,187|| align=right|2,05|| align=right|3,850||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49160)||1998 SW55|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|6,81|| align=right|3,404||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49161)||1998 SE56|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,083|| align=right|15,98|| align=right|4,097||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49162)||1998 SO56|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,210|| align=right|2,70|| align=right|3,678||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49163)||1998 SQ56|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,178|| align=right|1,43|| align=right|3,590||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49164)||1998 ST56|| align=right|13,9|| align=right|2,431|| align=right|0,182|| align=right|2,68|| align=right|3,790||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49165)||1998 SU56|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,202|| align=right|6,04|| align=right|3,658||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49166)||1998 SL57|| align=right|14,0|| align=right|2,308|| align=right|0,084|| align=right|4,49|| align=right|3,505||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49167)||1998 SP57|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,134|| align=right|3,70|| align=right|3,680||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49168)||1998 SB58|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,168|| align=right|7,24|| align=right|3,584||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49169)||1998 SL59|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,177|| align=right|2,15|| align=right|3,696||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49170)||1998 SN59|| align=right|14,3|| align=right|2,347|| align=right|0,029|| align=right|5,18|| align=right|3,595||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49171)||1998 SD60|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,153|| align=right|3,15|| align=right|3,813||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49172)||1998 SE60|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,112|| align=right|4,96|| align=right|4,279||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(49173)||1998 SQ63|| align=right|15,1|| align=right|2,338|| align=right|0,074|| align=right|2,80|| align=right|3,573||MBA||29. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49174)||1998 SA64|| align=right|14,8|| align=right|2,468|| align=right|0,021|| align=right|8,81|| align=right|3,876||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49175)||1998 SG65|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,102|| align=right|2,87|| align=right|3,594||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49176)||1998 SS65|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,247|| align=right|3,75|| align=right|4,178||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49177)||1998 SU65|| align=right|14,0|| align=right|2,227|| align=right|0,150|| align=right|4,67|| align=right|3,324||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49178)||1998 SB67|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,153|| align=right|4,33|| align=right|4,068||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49179)||1998 SC67|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,182|| align=right|6,49|| align=right|4,334||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49180)||1998 SE67|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,187|| align=right|4,92|| align=right|3,700||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49181)||1998 SU67|| align=right|14,1|| align=right|2,612|| align=right|0,163|| align=right|6,97|| align=right|4,222||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49182)||1998 SP69|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,137|| align=right|6,70|| align=right|3,688||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49183)||1998 SW72|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,075|| align=right|6,59|| align=right|3,814||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49184)||1998 SW73|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,138|| align=right|8,07|| align=right|3,505||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49185)||1998 SA74|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,058|| align=right|6,52|| align=right|4,091||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49186)||1998 SS75|| align=right|15,6|| align=right|2,405|| align=right|0,114|| align=right|2,87|| align=right|3,728||MBA||20. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(49187)||1998 SY75|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,093|| align=right|4,34|| align=right|3,546||MBA||18. september 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(49188)||1998 SZ79|| align=right|15,6|| align=right|2,379|| align=right|0,128|| align=right|2,12|| align=right|3,669||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49189)||1998 SJ80|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,088|| align=right|10,45|| align=right|3,787||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49190)||1998 SL81|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|1,61|| align=right|3,712||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49191)||1998 SN85|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,251|| align=right|4,01|| align=right|3,614||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49192)||1998 SU89|| align=right|16,3|| align=right|2,521|| align=right|0,116|| align=right|1,33|| align=right|4,003||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49193)||1998 SM91|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,057|| align=right|4,82|| align=right|3,628||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49194)||1998 SX95|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,157|| align=right|6,05|| align=right|4,082||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49195)||1998 SG102|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,026|| align=right|3,68|| align=right|4,253||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49196)||1998 SU103|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,268|| align=right|12,20|| align=right|4,355||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49197)||1998 SC104|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,169|| align=right|3,18|| align=right|3,752||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49198)||1998 SG107|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,202|| align=right|1,04|| align=right|3,806||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49199)||1998 SQ107|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,178|| align=right|10,12|| align=right|4,430||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49200)||1998 SW107|| align=right|14,8|| align=right|2,513|| align=right|0,112|| align=right|1,83|| align=right|3,982||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49201)||1998 SH110|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,051|| align=right|8,96|| align=right|3,578||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49202)||1998 SE111|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,196|| align=right|1,80|| align=right|3,666||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49203)||1998 SW115|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,131|| align=right|1,69|| align=right|3,737||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49204)||1998 SR116|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,098|| align=right|3,61|| align=right|4,111||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49205)||1998 SZ117|| align=right|13,9|| align=right|2,742|| align=right|0,083|| align=right|6,69|| align=right|4,540||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49206)||1998 SR118|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,057|| align=right|2,37|| align=right|4,057||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49207)||1998 SV118|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,215|| align=right|1,83|| align=right|4,165||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49208)||1998 SB119|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,131|| align=right|2,66|| align=right|3,779||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49209)||1998 SN119|| align=right|14,8|| align=right|2,372|| align=right|0,224|| align=right|2,74|| align=right|3,653||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49210)||1998 ST119|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|4,84|| align=right|4,186||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49211)||1998 SX119|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,129|| align=right|8,35|| align=right|4,102||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49212)||1998 SM121|| align=right|14,5|| align=right|2,295|| align=right|0,057|| align=right|3,98|| align=right|3,476||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49213)||1998 SW122|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,218|| align=right|0,71|| align=right|3,760||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49214)||1998 SJ123|| align=right|14,1|| align=right|2,346|| align=right|0,058|| align=right|6,25|| align=right|3,593||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49215)||1998 SE124|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,086|| align=right|6,42|| align=right|3,687||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49216)||1998 SH124|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,162|| align=right|6,18|| align=right|3,627||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49217)||1998 SJ124|| align=right|15,4|| align=right|2,458|| align=right|0,156|| align=right|7,02|| align=right|3,854||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49218)||1998 SQ124|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,159|| align=right|6,05|| align=right|3,778||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49219)||1998 SR124|| align=right|14,8|| align=right|2,480|| align=right|0,008|| align=right|1,85|| align=right|3,906||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49220)||1998 SA129|| align=right|15,0|| align=right|2,777|| align=right|0,306|| align=right|15,29|| align=right|4,628||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49221)||1998 SR129|| align=right|15,1|| align=right|2,639|| align=right|0,064|| align=right|3,31|| align=right|4,287||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49222)||1998 SM135|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,192|| align=right|3,29|| align=right|3,661||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49223)||1998 SA136|| align=right|14,5|| align=right|2,359|| align=right|0,217|| align=right|6,72|| align=right|3,621||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49224)||1998 SK136|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,153|| align=right|5,59|| align=right|4,151||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49225)||1998 SV136|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,061|| align=right|8,20|| align=right|4,329||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49226)||1998 SX136|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,091|| align=right|5,23|| align=right|3,467||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49227)||1998 SC137|| align=right|14,0|| align=right|2,612|| align=right|0,070|| align=right|15,31|| align=right|4,222||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49228)||1998 SK137|| align=right|15,0|| align=right|2,634|| align=right|0,082|| align=right|5,70|| align=right|4,273||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49229)||1998 SB140|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,094|| align=right|6,07|| align=right|3,717||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49230)||1998 SL140|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,249|| align=right|2,21|| align=right|4,043||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49231)||1998 ST140|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,187|| align=right|1,80|| align=right|3,696||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49232)||1998 SB143|| align=right|15,3|| align=right|2,454|| align=right|0,103|| align=right|5,42|| align=right|3,845||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49233)||1998 SE145|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,142|| align=right|4,05|| align=right|4,067||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49234)||1998 SL146|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,069|| align=right|12,55|| align=right|4,294||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49235)||1998 SZ146|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,316|| align=right|12,75|| align=right|4,203||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49236)||1998 SK151|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,160|| align=right|2,83|| align=right|3,645||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49237)||1998 SW153|| align=right|15,5|| align=right|2,417|| align=right|0,181|| align=right|7,55|| align=right|3,757||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49238)||1998 SE157|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,121|| align=right|1,62|| align=right|3,752||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49239)||1998 SE164|| align=right|13,5|| align=right|2,711|| align=right|0,221|| align=right|14,29|| align=right|4,463||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49240)||1998 SF164|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,041|| align=right|11,73|| align=right|4,505||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(49241)||1998 TQ3|| align=right|14,2|| align=right|2,389|| align=right|0,206|| align=right|13,82|| align=right|3,692||MBA||14. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(49242)||1998 TD5|| align=right|14,7|| align=right|2,463|| align=right|0,129|| align=right|4,34|| align=right|3,865||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49243)||1998 TE5|| align=right|14,6|| align=right|2,549|| align=right|0,021|| align=right|5,53|| align=right|4,070||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49244)||1998 TG5|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,175|| align=right|7,54|| align=right|4,059||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49245)||1998 TS5|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,157|| align=right|14,61|| align=right|4,240||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49246)||1998 TF6|| align=right|14,9|| align=right|2,441|| align=right|0,144|| align=right|3,08|| align=right|3,813||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(49247)||1998 TL6|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,179|| align=right|7,79|| align=right|4,165||MBA||13. oktober 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(49248)||1998 TX7|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,122|| align=right|1,21|| align=right|3,757||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49249)||1998 TV13|| align=right|15,4|| align=right|2,521|| align=right|0,166|| align=right|2,04|| align=right|4,003||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(49250)||1998 TD15|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,095|| align=right|14,09|| align=right|4,076||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov